Олексі́ївка (до 1945 року — Ескі-Алі-Кеч, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.

Історія 
Поблизу Олексіївни виявлено залишки поселення доби неоліту.

Примітки